Cédula, del latín  schedula (trozo de papel), puede referirse a:
 la cédula de identidad o cédula de ciudadanía, el documento oficial que sirve para identificar a la persona, vigente en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Panamá y México;
 la cédula ante diem, el papel firmado, generalmente por el secretario de alguna comunidad, por el que se cita a sus individuos para reunirse al día siguiente y en el que se expresa el asunto que se ha de tratar; 
 la cédula de banco o cédula bancaria:
 en el presente, la que circula por el valor que expresa pues debe pagarla a su presentación el banco propio o particular que la ha expedido;
 en el pasado, el documento con que el provisto por Roma en beneficios o prebendas de España y Portugal afianzaba en la Dataria el pago de la pensión que le imponían al proveerle en el beneficio o prebenda; 
 la cédula de abono, la que se entregaban los tribunales de hacienda cuando el rey perdonaba al pueblo algún débito, a fin de que el recaudador admitiese en data de igual cantidad;
 la cédula de cambio (antiguamente, letra de cambio);
 la cédula de notificación, notificación realizada por instituciones públicas, de tinte judicial o administrativo.
 la cédula de comunión o cédula de confesión, la que se da en las parroquias en tiempo del cumplimiento de la iglesia católica, para que conste;
 la cédula de diligencias, despacho que se expedía por el Consejo de la Cámara dando comisión a un juez para hacer alguna averiguación;
 la cédula de indulto, la carta o provisión en que se conmuta a un reo la pena merecida por el delito;
 la cédula de preeminencias, la que se daba a algunos individuos de un cuerpo que habiendo servido muchos años sus oficios no podían continuar por enfermos u ocupados o por otras causas justas;
 la cédula de vecindad o cédula personal, documento oficial que expresa el nombre, profesión, domicilio y demás circunstancias de cada vecino y sirve para identificar la persona;
 la cédula en blanco, la que va firmada y se da a alguno con facultad de llenarla según le pareciere; 
 la Real Cédula, despacho del rey expedido por algún tribunal superior en que se concede una merced o ser forma alguna providencia;
 la cédula profesional, el documento por medio del cual se autoriza oficialmente a una persona a ejercer su profesión.
 la cédula profesional de México, documento que deben presentar los profesionales de ciertas profesiones. 
 Cédula de habitabilidad Segunda Ocupación de la Generalidad de Cataluña, documento que acredita que un inmueble es apto para ser destinado a uso residencial. 
 

Documentos